Pontos har flere betydninger:

Pontos (græsk gud)
Pontos (kongerige)
Pontus (romersk provins)